Hvalpsund (plaats), een plaats in Denemarken
 Hvalpsund (water), een water in Denemarken